Arseniato reductasa es el nombre de varias enzimas, molibdoproteínas que contienen centros de hierro-azufre y pueden ser aisladas de alfaproteobacterias:

 Donador: participa en el mecanismo de respiración anaeróbica de la bacteria Chrysiogenes arsenatis
 azurina: forma parte de una cadena de electrones periplasmática para detoxificar el arsenito en Alcaligenes faecalis.
 Citocromo c: participa en un mecanismo detoxificador del arsenito, o en un proceso quimiolitotrófico para la obtención de energía acoplado a la reducción de oxígeno.
 Glutarredoxina: forma parte de un sistema para la detoxificación del arseniato.